Curriculum (Plural Curricula) steht für:

 die Regelungen zum Verlauf eines Studiums an einer Hochschule, siehe Studienordnung
 einen Lehrplan oder ein Lehrprogramm, siehe Curriculum (Pädagogik)

Siehe auch:

 Curriculum vitae, siehe Lebenslauf (Bewerbung)